Seward Mountains kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Seward Mountains, Antarktis,

USA 

 Seward Mountains (berg i USA, New York), Franklin County, 
 Seward Mountains (bergskedja), Alaska, Ketchikan Gateway Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar